Bedell ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bedell (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler
 Berkley Bedell (1921–2019), US-amerikanischer Politiker
 David Bedell-Sivright (1880–1915), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Frederick Bedell (1868–1958), US-amerikanischer Physiker und Mitbegründer der Physical Review
 Howie Bedell (* 1935), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Bedell (1880–1950), US-amerikanischer Radsportler
 Menus Bedell (1883–1965), US-amerikanischer Radsportler
 William Bedell (1571–1642), irischer Bischof der Anglikanischen Kirche

Siehe auch:
 Bedel